Le nom de Louis de France a été porté par de nombreux membres de la famille royale française, notamment :

plusieurs rois des Francs ou rois de France :
Louis  le Pieux (778-840), roi des Francs et empereur d'Occident (814-840), fils de Charlemagne ; 
Louis II le Bègue (846-879), roi des Francs (ou de Francie occidentale) (877-879), fils de Charles II le Chauve ;
Louis III (863-882), roi des Francs (ou de Francie occidentale) (879-882), fils du précédent ;
Louis IV d'Outremer (920/921-954), roi des Francs (ou de Francie occidentale) (936-954), fils de Charles III le Simple ;
Louis V le Fainéant (v. 967-987), roi des Francs (ou de Francie occidentale) (986-987), fils de Lothaire ;
Louis VI le Gros (1081-1137), roi des Francs (1108-1137), fils de Philippe  ; 
Louis VII le Jeune (1120-1180), roi des Francs (1137-1180), fils du précédent ;
Louis VIII le Lion (1187-1226), roi de France (1223-1226), fils de Philippe II Auguste ;
Louis IX, dit Saint Louis (1214-1270), roi de France (1226-1270), fils du précédent ;
Louis X le Hutin (1289-1316), roi de France (1314-1316) et de Navarre (1305-1316), fils de Philippe IV le Bel ;
Louis XI (1423-1483), roi de France (1461-1483), fils de Charles VII ;
Louis XII (1462-1515), roi de France (1498-1515), fils de Charles d'Orléans ;
Louis XIII (1601-1643), roi de France et de Navarre (1610-1643), fils d'Henri IV ;
Louis XIV (1638-1715), dit le Roi-Soleil, roi de France et de Navarre (1643-1715), fils du précédent ;
Louis XV (1710-1774), roi de France et de Navarre (1715-1774), arrière-petit-fils du précédent ;
Louis XVI (1754-1793), roi de France et de Navarre (1774-1791), puis roi des Français (1791-1792), petit-fils du précédent ;
Louis XVIII (1755-1824), roi de France et de Navarre (1814-1815, 1815-1824), frère du précédent. 

plusieurs princes issus de la famille royale française :
Louis de France (1244-1260), fils aîné de Louis IX ;
Louis de France (1264-1276), fils aîné de Philippe III le Hardi ;
Louis d'Évreux (1276-1319), comte d'Évreux, quatrième fils de Philippe III le Hardi ;
Louis de France (1324), second fils de Charles IV le Bel ;
Louis  d'Anjou (1339-1384), duc d'Anjou et roi de Naples, deuxième fils de Jean II le Bon ;
Louis d'Orléans (1372-1407), duc d'Orléans, troisième fils de Charles V ;
Louis de Guyenne (1397-1415), dauphin de Viennois et duc de Guyenne, troisième fils de Charles VI ;
Louis de France (1458-1460), fils aîné de Louis XI ;
Louis de France (1549-1550), duc d'Orléans, deuxième fils d'Henri II ;
Louis de France (1661-1711), dauphin de France, dit le Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV ;
Louis-François de France (1672), duc d'Anjou, troisième fils de Louis XIV ;
Louis de France (1682-1712), duc de Bourgogne, puis dauphin de France, dit le Petit Dauphin, fils aîné du Grand Dauphin ;
Louis de France (1707-1712), dauphin de France, fils aîné du précédent ;
Louis de France (1729-1765), dauphin de France, fils aîné de Louis XV ;
Louis de France (1751-1761), duc de Bourgogne, fils aîné du précédent ;
Louis de France (1775-1844), dauphin de France, fils aîné de Charles X ;
Louis de France (1781-1789), dauphin de France, fils aîné de Louis XVI ;
Louis de France (1785-1795), dauphin de France, second fils de Louis XVI, titulaire de la couronne de France sous le nom de Louis XVII.

Homonymie capétienne